Ел Тортугеро има више значења:

 Ел Тортугеро (Ероика Сиудад де Ехутла де Креспо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тортугеро, Ранчо Ерендира (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тортугеро (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тортугеро (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тортугеро (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику